Recuerdo puede referirse a:

 Recuerdo (tango), tango de 1924 con letra de Eduardo Moreno y música de Osvaldo Pugliese.
 Recuperación (memoria), evocación por la persona de sucesos, eventos o información almacenada en el pasado.
 Recuerdo de viaje, objeto que atesora las memorias relacionadas con él.